Ла-Шапе́ль-Сен-Жан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 145 км на схід від Бордо, 35 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Шапель-Сен-Жан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Сен-Жан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь